Il doppio del torneo di tennis Oslo Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Karl Meiler e Haroon Rahim che hanno battuto in finale Jeff Borowiak e Vitas Gerulaitis 6-3, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oslo Open 1974